Haruka Urashima (浦島 はるか Urashima Haruka) es un personaje ficticio de la serie de manga y anime Love Hina.

En la serie es la tía de Keitaro y la dueña de la casa de té de Hinatasou y el negocio de la casa de té de la playa. Su carácter cerrado y poco comunicativa, hacen que este personaje de la residencial no ocupe gran relevancia en la historia, pero sí mantiene activa la relación entre ella y la abuela, y lleva la paz y neutralidad dentro de la historia. Mide 1.69 m, sus medidas son 85.58.83 (confirmado en el capítulo 5 del manga).

Historia 
Dentro de su historia previa, ella tuvo un romance con el arqueólogo Seta, el cual no prosperó la relación amorosa.

A la llegada de Keitaro a la residencia, ella lo confunde con un estudiante de la Universidad de Tokio, debido a la edad que tenía y por lo que había comentado la abuela Hina, pero él solamente era un estudiante que suspendió el examen de ingreso por tres ocasiones. 

Luego que Keitaro le confesara que no era un estudiante de la Universidad de Tokio, ella aconseja y guía a Keitaro para que haga lo que su corazón le dictara. 

Más adelante en la historia, ocupa un rol más secundario, apareciendo solamente como la persona que entrega las noticias o simplemente como un personaje que ayuda en la situaciones cómicas. Ella es la primera persona que identifica a Mutsumi como alguien familiar dentro de la residencia.

En el manga Haruka se casa (con Seta) antes que Keitaro y Naru.

Urashima, Hakura

fr:Personnages de Love Hina#Haruka Urashima